Perrella ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Perrella (* 1944), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Salvatore Maria Perrella (* 1952), italienischer katholischer Theologe